David Geddes ist der Name folgender Personen:

* David Geddes (Kameramann) (David A. Geddes; * 1949), kanadischer Kameramann
 David Geddes (Musiker) (David Cole Idema; * 1950), US-amerikanischer Musiker 
 David John Geddes (* 1970), nordirischer Badmintonspieler